Чемпионат России по футболу среди женщин проходит в 2019 году с 11 апреля по 23 ноября. 8 команд высшего дивизиона играют каждая с каждой в три круга.

Места проведения соревнований

Официальные представители

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 •  •

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Лучшие по системе гол+пас

Символическая сборная 
Символическая сборная женского Чемпионата России-2019 по футболу.

Примечания